Гинцель () — многозначный термин.

 Гинцель, Фридрих Карл (1850—1926) — австрийский астроном.
 Гинцель, Карл Христианович фон — генерал-поручик русской императорской армии, правитель Выборгского наместничества.

 Гинцель — кратер на Луне названный в честь астронома Фридриха Карла Гинцеля.